Bettendorf (Taunus), Németország
Bettendorf (Iowa), USA
Bettendorf High School
Bettendorf (Luxemburg), Luxemburg
Bettendorf (Haut-Rhin) Franciaország